Zeneize  – raccolta dei Buio Pesto del 2001
 Zeneize  – album dei Buio Pesto del 2012
 Zeneize – nome originale della lingua genovese